Potesil ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Potesil (1935–2023), österreichischer Boxer
 Maria Potesil (1894–1984), österreichische Gerechte unter den Völkern